Курга́нка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Курганка — деревня в Севском районе, Брянская область
 Курганка — деревня в Тербунском районе, Липецкая область
 Курганка — село в Тербунском районе, Липецкая область
 Курганка — село в Муромцевском районе Омской области.

Украина 
 Курганка — село в Широковском районе Днепропетровской области.

Железнодорожная станция 
 Курганка — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги.

Реки 
 Курганка (приток Большого Шунута) — река в Свердловской области
 Курганка (приток Олыма) — река в Липецкой области